ETSC steht für:
 European Transport Safety Council („Europäischer Verkehrssicherheitsrat“), siehe Deutscher Verkehrssicherheitsrat
 Euskirchener TSC, deutscher Sportverein, siehe TSC Euskirchen
 East Texas State College, siehe Texas A&M University–Commerce

Abkürzung